Ataraxia: fogalom az ógörög filozófiában
 Ataraxia: olasz zenekar